Le tournoi masculin de water-polo aux Jeux olympiques d'été de 1976 se tient à Montréal, au Canada, du 18 au .

Phase éliminatoire

Groupe A 

Classement du Groupe A

Groupe B 

Classement du Groupe B

Groupe C 

Classement du Groupe C

Phase finale

Groupe D 

Classement Groupe D

Groupe E 

Classement Groupe E

Classement final 

Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 1976
1976
Jeux olympiques
Jeux olympiques 1976